Cattedrale di Santa Caterina – chiesa di Alessandria d'Egitto
 Cattedrale di Santa Caterina – chiesa di Cherson
 Cattedrale di Santa Caterina – chiesa di Goa
 Cattedrale di Santa Caterina – chiesa di Kingisepp
 Cattedrale di Santa Caterina – chiesa di Utrecht